Okręty US Navy o nazwie USS "Sequoia", pochodzącej od jubilera i językoznawcy Sekwoi:
 Pierwszy "Sequoia" był latarniowcem, który był w służbie w Marynarce w latach 1917-1919.
 Drugi "Sequoia" (AG-23) był prezydenckim jachtem, który został zakupiony w 1931, wszedł do służby w 1933 i pozostawał w niej do 1977.

Zobacz też 
 USCGC "Sequoia" (WLB-215)

Sequoia